Streiter steht für eine Person, die sich mit zivilen oder militärischen Mitteln für eine Sache nachhaltig einsetzt

Streiter ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Streiter (1830–1908), Bayerischer Generalmajor
 Artur Streiter (1905–1946), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller

 Heide Streiter-Buscher (* 1938), deutsche Literaturhistorikerin
 Joseph Streiter (1804–1873), Bürgermeister von Bozen und Tiroler Landtagsabgeordneter
 Konrad Streiter (* 1947), österreichischer Politiker
 Michael Streiter (* 1966), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Ute Streiter (* 1973), österreichische Triathletin
 Wolfgang Streiter (1763–1831), deutscher Architekt und Landbaumeister in Aschaffenburg

Siehe auch: